La Direction générale de l'environnement (aussi appelé DG Environnement) est un service de la Commission européenne qui assiste le Commissaire européen à l'Environnement dans ses activités.

Références

Compléments

Article connexe 
 Commissaire européen à l'environnement

Lien externe 
 

Direction générale de la Commission européenne